Costantino I, detto "il Grande" – imperatore romano del IV secolo d.C.
 Costantino I di Grecia (1868-1923) – re di Grecia
 Costantino (I) – papa
 Costantino I – patriarca di Costantinopoli
 Costantino I d'Armenia – membro dei Rupenidi vissuto tra l'XI e il XII secolo
 Costantino I d'Etiopia – re etiope vissuto nel XV secolo
 Costantino I de Lacon-Serra – giudice del Regno di Arborea, morto nel 1131
 Costantino I di Scozia – re di Scozia, vissuto nel IX secolo
 Costantino I Salusio II – giudice di Cagliari all'incirca dal 1089 al 1103
 Costantino I di Gallura – giudice di Gallura all'incirca dal 1065 al 1100